Sarrazac kan syfta på:
 Sarrazac, Dordogne
 Sarrazac, Lot